Kirchmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kirchmann (1575–1643), deutscher Philologe, Autor und Pädagoge
 Julius von Kirchmann (1802–1884), deutscher Jurist
 Karl Kirchmann (1885–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Kay Kirchmann (* 1961), deutscher Medienwissenschaftler
 Leah Kirchmann (* 1990), kanadische Radrennfahrerin
 Mehpare Bozyiğit-Kirchmann (* 20. Jh.), türkisch-deutsche Journalistin und Autorin
 Michael Kirchmann (1914–1942), deutscher Skilangläufer
 Rainer Kirchmann (* 1952), deutscher Musiker, Komponist und Texter
 Sigrid Kirchmann (* 1966), österreichische Leichtathletin

Siehe auch:
 Kirchman
 Kirschmann